14-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 8 июля по 25 октября 1952 года. Победителем однокругового турнира стал московский «Спартак».

 Все игры в Классе «А», кроме двух, были проведены в Москве.
 После трёх матчей «за провал команды на Олимпийских играх, за серьёзный ущерб, нанесённый престижу советского спорта» команда ЦДСА была снята с турнира. Все её результаты были аннулированы. Поводом для расформирования команды послужил проигрыш сборной СССР, в составе которой находились пятеро игроков ЦДСА, в матчах против сборной Югославии. Сыграло свою роль и наличие сложных отношений между И. Сталиным и лидером Югославии И. Б. Тито.

Класс «А». Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Андрей Зазроев («Динамо» Киев) — 11 голов в 12 матчах.

Чемпионская гонка

Класс «Б» 

Чемпионат СССР 1952 года во второй группе проходил в два этапа:
 на первом этапе 17 клубов в трёх группах определили девятерых участников финала за 1—9 места (три лучшие команды каждой группы) и восьмерых участников финала за 10—18 места, к которым присоединилось «Динамо» Сталинабад;
 на втором этапе участники финала разыграли места и две путёвки в класс «А».

Финал за 1-9 места

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона 1952 года, составы команд и комментарии.